Khéli kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pórto Chéli, ort, Peloponnesos, Nomós Argolídos, 
 Arakhnaíon, ort, Peloponnesos, Nomós Argolídos, 

Robotskapade Greklandförgreningar